Plaats in Indonesië
 Karangwuni (Rongkop), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Karangwuni (Pringsurat), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Karangwuni (Weru), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Karangwuni (Sedong), een plaats in het bestuurlijke gebied Cirebon in de provincie West-Java